Buch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christian Leopold Freiherr von Buch
 Leopold von Buch